

Качалово — присілок, Аліковський район, Чувашія
 Качалово — присілок, Шуйський район, Івановська область